4-я кавалерийская дивизия () — соединение Вермахта во время нацистской Германии. Создана на основе 4-й кавалерийской бригады.

История дивизии 
4-я кавалерийская дивизия была наследницей 4-й кавалерийской бригады, которую создало Верховное командование сухопутных войск (ОКХ) 15 февраля 1944 на Восточном фронте из уже существующих кавалерийских полков «Север», «Центр», «Юг» и других частей.

Вновь образованная 4-я кавалерийская бригада использовалась в 1944 году в центральной части восточного фронта против советского летнего наступления и понесла значительные потери. После краткого отдыха, в августе, 4-я кавалерийская бригада заняла оборонительную позицию в области Западного Буга и Нарева. В декабре она была передислоцирована в район озера Балатон, Венгрия и участвовала в попытках деблокировать окруженную немецкую будапештскую группировку.

23 февраля 1945 года 4-я кавалерийская бригада, без дополнительного усиления, была переименована в 4-ю кавалерийскую дивизию. В марте 1945 года дивизия приняла участие в наступлении вермахта «Весеннее пробуждение». После провала наступления, дивизия отступила в Австрию и капитулировала в районе Граца.

Дивизия, с начала её существования, всегда воевала вместе с 3-й кавалерийской дивизией в составе 1-го кавалерийского корпуса.

Состав дивизии

Командиры

4-я кавалерийская бригада 
 Полковник фрайхерр фон Вольф
 Полковник фон Норденшельд

4-я кавалерийская дивизия 
 Генерал-лейтенант Рудольф Хольсте — 28 февраля — 24 марта 1945
 Генерал-лейтенант Гельмут фон Грольман — 24 марта — 8 мая 1945

Награды

Известные члены дивизии 
 Рудольф Хольсте ( 9 апреля 1897 — 4 декабря 1970) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.

Примечания

Литература 
 Rolf Stoves: Die gepanzerten und motorisierten deutschen Großverbände 1935—1945. Ed. Dörfler im Nebel-Verlag, Eggolsheim 2003, ISBN 3-89555-102-3
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Кавалерийские дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году